Brian McGuire ist der Name folgender Personen:

* Brian McGuire (Rennfahrer) (1945–1977), australischer Rennfahrer
 Brian Patrick McGuire (* 1946), US-amerikanisch-dänischer Hochschullehrer und Autor